Sætre se poate referi la:

Locuri
Sætre, Buskerud, un sat din comuna Hurum, Buskerud, Norvegia
Sætre, Hedmark, un sat din comuna Elverum, Hedmark, Norvegia
Sætre, Møre og Romsdal, un sat din comuna Ørsta, Møre og Romsdal, Norvegia
 Sætre (Volda), un sat din comuna Volda, Møre og Romsdal, Norvegia

Persoane
Johan Sætre (n. 1952), un fost schior norvegian
Lasse Sætre (n. 1974), un fost speed skater norvegian
Magnar Sætre (1940-2002), un politician norvegian

Altele
Sætre (companie), o companie norvegiană producătoare de biscuiți, fondată în 1883

Vezi și
Sæter (Aukra)